Název Aiken může znamenat:

 sídlo v USA
 Aiken, Illinois
 Aiken County, Jižní Karolína
 Aiken (Jižní Karolína), okresní město Aiken County
 University of South Carolina Aiken
 Aiken, Texas
 Aiken, Bell County
 Aiken, Floyd County
 Aiken, Shelby County
 Inman, Kansas, původně známý jako Aiken

 příjmení
 viz Aiken (příjmení)